Hrvatska:
 Dane (Lanišće), naselje u općini Lanišće, na sjeveru Istre
 Dane (Samobor), gradsko naselje Samobora

Slovenija:
 Dane (Loška dolina, Slovenija), naselje u općini Loška dolina
 Dane (Ribnica, Slovenija), naselje u općini Ribnica
 Dane pri Sežani, naselje u općini Sežana
 Dane pri Divači, naselje u općini Divača